Сен-Дьє-де-Вож () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 345 км на схід від Парижа, 110 км на південний схід від Меца, 39 км на схід від Епіналя.

Історія

Пам'ятники архітектури 
 Собор
 Музей

Освіта 
Університет: Institut universitaire de technologie (IUT)

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 9683 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 20701,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт міста

 сайт FIG
 Institut universitaire de technologie
 [ Розташування муніципалітету Сен-Дьє-де-Вож на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вогези

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Вогези